Vertrag von Konstantinopel oder Konvention von Konstantinopel steht für folgende Abkommen:

 Vertrag von Konstantinopel (1479) zwischen der Republik Venedig und dem Osmanischen Reich
 Vertrag von Konstantinopel (1533) zwischen dem Osmanischen Reich und Ferdinand I. von Böhmen und Ungarn
 Vertrag von Konstantinopel (1678) zwischen dem Osmanischen Reich und Polen-Litauen
 Vertrag von Konstantinopel (1700) zwischen Russland und dem Osmanischen Reich zur Beendigung des Russisch-Türkischen Krieges
 Vertrag von Konstantinopel (1724) zwischen dem Osmanischen Reich und dem Russischen Kaiserreich zur Aufteilung des persischen Safawidenreichs
 Vertrag von Konstantinopel (1832) zwischen dem Osmanischen Reich und Großbritannien, Frankreich und Russland zur Beilegung des Griechischen Unabhängigkeitskrieges
 Konvention von Konstantinopel (1881) zwischen dem Osmanischen Reich und Griechenland über die Neufestlegung der griechisch-osmanischen Grenze
 Konvention von Konstantinopel (1888) zwischen neun Mächten über die Nutzung des Sueskanals
 Vertrag von Konstantinopel (1897) zwischen dem Osmanischen Reich und Griechenland über die Beendigung des Türkisch-Griechischen Krieges
 Vertrag von Konstantinopel (1913) zwischen dem Osmanischen Reich und Bulgarien über die Neubestimmung der Grenzen nach dem Zweiten Balkankrieg

Siehe auch
 Istanbul-Konvention (2011), internationaler völkerrechtlicher Vertrag gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt